le 5-7, rue Corbeau,  immeuble parisien devenu le plus grand taudis de la capitale française.
 le 5-7 : dancing de Saint-Laurent-du-Pont dans l'incendie duquel 146 jeunes trouvèrent la mort le .
 Be 5/7, locomotives électriques utilisées pour l'ancienne Compagnie du chemin de fer des Alpes bernoises.
 5/7 Boulevard, émission radiophonique diffusée sur France Inter en 2010-2011.